Премія MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий R&B-виконавець» була вперше вручена під час церемонії 1997 року, а у 2006 році відбулося останнє нагородження. Аліша Кіз здобула три нагороди у цій номінації, ставши найтитулованішою артисткою у цій категорії.

Переможці та номінанти 
Переможців виділено жирним.

1990-ті

2000-ті

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Ритм-енд-блюз
Нагороди, засновані 1997
Засновані в Європі 1997